Carri lo Roet (nom occità; en francès Carry-le-Rouet) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 6.009 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Dietmannsried
 Busseto

Referències 

Municipis de les Boques del Roine